Алексей Шмаринов:
 Шмаринов, Алексей Алексеевич (род. 1956) — советский и российский актёр театра и кино.
 Шмаринов, Алексей Дементьевич (род. 1933) — российский художник, живописец, народный художник России, лауреат Государственной премии РСФСР